In 2017 werd 23ste editie van het Campeonato Paraibano Segunda Divisão gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 12 augustus tot 8 oktober. Nacional de Patos werd kampioen.

Format
De tien deelnemers worden over drie geografische groepen verdeeld. Van de Litoral groep zijn de eerste drie verzekerd van de tweede fase, van de andere twee groepen enkel de eerste twee. De laatste deelnemer is de beste derde van de gorpe Agreste of Sertão.

Eerste fase

Groep Litoral

Groep Agreste

Groep Sertão

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Braziliaans competitievoetbal 2017